ТЗЧ — многозначная аббревиатура:
 ТЗЧ — тяжёлая заряженная частица
 ТЗЧ — тракторная запасная часть

См. также 
 ЗТЗЧ — завод тракторных запасных частей
  — аббревиатура латиницей